Katiusja (rysk kyrillisk skrift: Катюша, engelska Katyusha) är ett kvinnligt ryskt förnamn, diminutivform av Jekaterina (Екатерина), motsvarande Kajsa eller Kattis. Katiusja kan ha följande betydelser:

 Katiusja (sång) – en rysk sång av folksångskaraktär
 Katiusja (vapen) – ett sovjetiskt raketartillerisystem under andra världskriget
 Katiusja (raketartilleri) – allmän benämning för raketartilleri, se Katiusja (vapen)
 Team Katusha – ett professionellt cykelstall som tillhör UCI World Tour sedan säsongen 2009

Se även
 Qassam-raket